Ириарте — испанская () или французская () фамилия баскского происхождения:

 Томас Ириарте (1750—1791) — испанский поэт и баснописец, племянник Хуана Ириарте.
 Хуан Ириарте (1702—1771) — испанский филолог.
 Шарль Ириарте (1832—1898) — французский писатель и художник.
 Сантос Ириарте, Викториано (1902—1968) — уругвайский футболист
 Лолита Торрес(Беатрис Мариана Торрес Ириарте) (1930-2002) - аргентинская киноартистка и певица